Уильям Альберт (Альбер) Аблетт (; ) — французский художник, дизайнер и гравёр английского происхождения. Он наиболее известен своими женскими портретами.

Биография 
 

Уильям Альберт Аблетт родился 9 июля 1877 года в Париже. Его отец, Уильям Джеймс Аблетт (1843—1909), был президентом представительства  во Франции. В 1897 году он поступил в Высшую школу изящных искусств в качестве иностранного студента.

Он учился у Жана-Леона Жерома и Альбера Обле, который также стал его другом. В 1900 году он был удостоен второй премии за рисунки с натуры в Парижском салоне. В 1905 году он был награждён серебряной медалью на Всемирной выставке в Льеже.

В 1907 году он стал членом . С 1910 по 1936 год он был постоянным участником выставок Национального общества изобразительных искусств, представляя в основном портреты и жанровые сцены.

Он начал работать с гравюрами в начале 1920-х годов, в основном иллюстрируя журналы и рецензии. Многие из его работ представляли собой женские фигуры, связанные с модой и декоративным искусством, выполненные в виде цветных офортов.

В 1930 году он был награждён кавалером ордена Почётного легиона. Он также был избран членом Королевской академии художеств.

В следующем году его дочь, Мари-Жермен Абле, вышла замуж за архитектора Луи Обле, сына его бывшего учителя и старого друга Альбера Обле.

24 апреля 1936 года, он получил смертельную травму в автомобильной аварии на аллее возле Булонского леса и умер на следующее утро в .

Дальнейшее чтение 
 Emmanuel Bénézit, Benezit Dictionary of Artists, Vol.1, Gründ, 1924 Online
 Stephen Bury, Dictionary of British Graphic Artists and Illustrators, Oxford University Press, 2012  Online

Примечания

Ссылки 

 Картины Уильяма Аблетта в Artnet 

Художники Франции XX века
Художники-портретисты Франции
Художники Франции XIX века
Умершие в 1936 году
Родившиеся в 1877 году